Lich – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen
 Lich, PSR 1257+12 – pulsar, wokół którego krążą planety

Zobacz też 
 licz